Podróż na Wschód – album zespołu Armia
 Podróż na wschód – film z 1994